Decaro o De Caro puede estar referido a:

Personas 
 Antonio Decaro (1970-), político italiano.
 Dante DeCaro (1981-), guitarrista y compositor canadiense.
 John DeCaro (1982-), deportista estadounidense.
 Julio de Caro (1899-1980), violinista, director de orquesta, y compositor de tango argentino.
 Francisco de Caro (1898-1976), pianista y compositor de tango argentino.
 Marina De Caro (1961-), artista plástica argentina y licenciada en Historia del Arte. 
 Sebastián de Caro (1975-), director de cine, guionista, escritor, y actor argentino.